Жал је предстојећи српски филм у режији и по сценарију Косте Ђорђевића.

Радња 

Тинејџер организује сахрану своје баке покушавајући да на тај начин заведе девојку у коју је заљубљен, варајући све око себе, а највише своју мајку са којом је у комлексном односу и константном сукобу, на крају схватајући да је једино он преварио самог себе.

Улоге 

|-
|Павле Чемерикић || 
|-
|Алиса Радаковић || 
|-
|Денис Мурић || 
|-
|Бранка Катић ||
|-
|Павле Менсур || 
|-
| Дубравка Ковјанић || 
|-
| Јована Берић||
|-
| Милица Вранеш || 
|-
|Буда Стошић ||
|-
|Теодор Винчић || 
|-
|Мелита Бихали || 
|-
|Драгиња Вогањац ||
|-
|Радослав Миленковић || 
|-
| Борис Илић|| 
|}

Референце

Спољашње везе 
 
  - Почетак снимања

Филмови 2023.
Српски филмови
Филмови на српском језику
Филмске комедије
Филмске драме